Abronia – nazwa naukowa rodzaju gadów z rodziny padalcowatych
 Abronia – nazwa naukowa rodzaju okrasna – roślin z rodziny dziwaczkowatych